Contea di Dakota o Dakota County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Dakota (Minnesota)
 Contea di Dakota (Nebraska)